Manuel Guinard e Arthur Rinderknech erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Julian Cash e Henry Patten hanno sconfitto Arthur Fery e Giles Hussey con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Julian Cash /  Henry Patten (campioni)
  Evan King /  Max Schnur (primo turno)

  Maximilian Neuchrist /  Michail Pervolarakis (primo turno) 
  Charles Broom /  Constantin Frantzen (semifinale)

Wildcard 

  Adam Farag-Cao /  Miko Lapalme (primo turno)

  Aurel Ciocanu /  Nicaise Muamba (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger de Drummondville 2022